Кацу — японская фамилия. Известные носители:

 Кацу, Синтаро (1931—1997) — японский киноактёр.
 Кацу Кайсю (1823—1899) — японский государственный деятель.